Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Miszczenko – radziecki wojskowy, oficer ludowego Wojska Polskiego
 Andrij Miszczenko – ukraiński piłkarz
 Anna Miszczenko – ukraińska lekkoatletka
 Hawryło Miszczenko – radziecki polityk
 Ołeh Miszczenko – ukraiński piłkarz